Пілі́єв: — російське прізвище:
 Пілієв Костянтин Григорович (1983) — український важкоатлет, майстер спорту міжнародного класу.
 Пілієв Ніка Костянтинович (1991) — російський футболіст, півзахисник.

російські прізвища